Никола́й Неустро́ев:
 Неустроев, Николай Денисович (1895—1929) — якутский писатель и драматург.
 Неустроев, Николай Петрович (род. 1945) — советский и российский спортсмен и тренер.